DCIM peut faire référence à :
 Data Center Infrastructure Management, un système informatique de supervision de centres de données informatiques ;
 Digital Camera Images, un répertoire dans le système de fichiers d'un appareil photographique numérique.